Tigre (partido); een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Tigre (Buenos Aires); een stad in de gelijknamige partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Tigre (volk); een volk in Eritrea
 Tigre (taal); een taal in Eritrea
 Tigre (rivier); een rivier in Peru

Zie ook
 CA Tigre, een Argentijnse voetbalclub uit Buenos Aires
 Tigray; een regio en voormalige provincie in Ethiopië
 Tigrinya (volk) of Tigray; een volk in respectievelijk Eritrea en Ethiopië
 Tigrinya (taal) of Tigray; een semitische taal in respectievelijk Eritrea en Ethiopië
 Tiger (doorverwijspagina)
 El Tigre (doorverwijspagina)
 Tijger (doorverwijspagina)